Mallard Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Mallard Island (Kalifornien)
 Mallard Island (Maryland)
 Mallard Island (North Dakota)